Plusieurs villes possèdent une Münsterplatz :

Münsterplatz à Bonn
  à Fribourg-en-Brisgau
  à Mayence
  à Schwäbisch Gmünd
  à Ulm

à Bâle
 Münsterplatz à Berne